Пемброк-колледж (, полное название The College of the Blessed Mary and All Saints, Lincoln) — один из колледжей Оксфордского университета. Основан в 1624 году. Находится на площади Пемброк-сквер в Оксфорде близ церкви Св. Олдата, которая раньше была библиотекой колледжа.

Основан при короле Англии Якове I. Назван в честь Уильяма Герберта, 3-го графа Пембрука.

Как и многие оксфордские колледжи, Пембрук ранее принимал только мужчин, первую смешанную группу принял в 1979 году. По состоянию на 2020 год финансовые ресурсы Пембрука оценивались в 63 миллиона фунтов стерлингов. Колледж Пембрук предлагает почти весь спектр обучения, доступный в Оксфордском университете.

В настоящее время здесь насчитывается около 600 учащихся, около 360 из них — на магистрате.

Известные выпускники и преподаватели 

 Абдалла II ибн Хусейн
 Айзексон, Уолтер
 Беттани, Майкл
 Блэкстон, Уильям
 Бомонт, Фрэнсис
 Боннер, Эдмунд
 Браун, Томас (писатель)
 Буттиджич, Пит
 Винер, Кэтрин
 Гилберт, Дэвис
 Гриффин, Тим
 Джонсон, Сэмюэл
 Дэвис, Кэрин
 Иларион (Алфеев)
 Кемден, Уильям
 Керр, Джон (дипломат)
 Корбет, Ричард
 Лугар, Ричард
 Майлс, Бернард
 Орбан, Виктор
 Пим, Джон
 Рикеттс, Питер
 Сикорский, Радослав
 Смитсон, Джеймс
 Толкин, Джон Рональд Руэл
 Уайтфилд, Джордж
 Уикс, Ханисакл
 Фулбрайт, Джеймс Уильям
 Шенстон, Уильям

См. также 
 :Категория:Выпускники Пемброк-колледжа (Оксфорд)

Ссылки 
 Сайт колледжа

Пемброк-колледж (Оксфорд)
Учебные заведения, основанные в 1624 году